Krutikow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Nikolajewitsch Krutikow (1895–1949), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Anatoli Fjodorowitsch Krutikow (1933–2019), sowjetischer Fußballspieler und -trainer
 Georgi Tichonowitsch Krutikow (1899–1958), russischer Architekt